Pierre Marty peut désigner :
 Pierre Marty (1868-1940), géologue et botaniste français
 Pierre Marty (1894-1958), sénateur français
 Pierre Marty (1918-1993), médecin et psychanalyste français
 Pierre Marty (1900-1949), intendant de police sous l'occupation, responsable de la 

 Pierre-Gilles Marty, joueur français de rugby à XV